

Informatica
 Exe Packer – strumento che permette di rendere difficile l'analisi di un file eseguibile o di ridurne la dimensione

Persone
 Ann Packer – ex mezzofondista e velocista britannica
 Ann Packer – scrittrice statunitense
 Douglas Packer – calciatore brasiliano
 James Innell Packer – teologo canadese